Порос может означать:

Греция
 Порос (мифология) — в древнегреческой мифологии божество.
 Порос — остров.
 Порос (Этолия и Акарнания) — остров.
 Порос (город) — город на острове Порос.
 Порос (Кефалиния) — город на острове Кефалония.
  — село в сообществе Фере.

Россия
 Порос — посёлок в Мошковском районе Новосибирской области.
 Поро́с — река в Томской области, приток Томи.
 Порос — река в Кемеровской области, приток Пурлы.
 Порос — река в Новосибирской области, приток Оби.

Другое
 Порос — вымышленная река в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина.